Antipaluria är ett släkte av insekter. Antipaluria ingår i familjen Clothodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Antipaluria